Radloff, Radlov, Radlow, Radlo:
 Fredric Wilhelm Radloff (1765–1838), en läkare och topograf
 Wilhelm Radloff,  (1837–1918)

Se även 
 Radolf
 Radulf
 Radelef
 Ralf
 Radde
 Rätz
 Rath
 Rat
 Rathke

Lågtyska efternamn
Ryska släkter